Ferrari je původně italské příjmení, z pohledu etymologie znamenající kovář –  z italského ferraro či fabbro ferraro, především pak z italského slova ferro, znamenající železo. Ferrari může v různých významech znamenat:
 Ferrari  S.p.A. – italský automobilový výrobce
 Scuderia Ferrari – závodní divize Ferrari S.p.A.
 Autodromo Enzo e Dino Ferrari – automobilový okruh 
 Galleria Ferrari – automobilové muzeum 
 F1 Hero, také Ferrari Grand Prix Challenge – videohra z prostředí Formule 1
 Ferrari (seriál) – italský televizní seriál z roku 2003 režírovaný Carlem Carleiem
 Ferrari (motocykl) – italský výrobce motocyklů v letech 1951–1956 
 Ferrari (příjmení) – více nositelů příjmení
 Ferrari Spumante – italský výrobce sektů

Italská příjmení